Die Entführung – film del 1936 diretto da Géza von Bolváry
Únos  (titolo tedesco: Die Entführung) – film del 1953 diretto da Ján Kadár, Elmar Klos
Die Entführung – film tv del 1971 diretto da Georg Lhotzky
Die Entführung – film tv del 1976 diretto da Ingrid Sander